Cuivre jaune est une expression impropre utilisée pour désigner :
Les laitons : en matière de fontainerie, ce sont des alliages à différentes teneurs de cuivre et de zinc;
La chalcopyrite.